Mochan ist der Familienname folgender Personen:

 Don Mochan (1928–2014), neuseeländischer Squashspieler
 Neil Mochan (1927–1994), schottischer Fußballspieler